L'épreuve de rugby à sept aux Jeux mondiaux de 2005 se déroule les 22 et . Huit équipes s'affrontent au MSV-Arena de Duisbourg. La compétition est remportée par l'équipe des Fidji qui bat en finale l'équipe de l'Afrique du Sud sur le score de 31 à 26.

Équipes participantes 
Huit équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Phase finale

Tournoi principal

Matchs de classement

Notes et références

Articles connexes 

 Jeux mondiaux de 2005
 Rugby à sept aux Jeux mondiaux

2005
Rugby a sept
Rugby à sept en 2005
Compétition de rugby à XV en Allemagne